
Molekulska formula -{C14H10}- se može odnositi na:

 Antracen
 Difenilacetilen
 Fenantren